Пульгынбёль:

 Пульгынбёль — станция Пхеньянского метрополитена.
 Пульгынбёль — депо Пхеньянского метрополитена, обслуживает линию Чхоллима.